Dorfkirche Rosenthal steht für
 Dorfkirche Berlin-Rosenthal in Berlin-Rosenthal
 Dorfkirche Rosenthal (Dahme/Mark) in Rosenthal, einem Ortsteil der Stadt Dahme/Mark im Landkreis Teltow-Fläming in Brandenburg
 Dorfkirche Rosenthal (Peine) in Rosenthal, einem Ortsteil der Stadt Peine im Landkreis Peine in Niedersachsen

Siehe auch:
 Dorfkirche Alt Rosenthal in Alt Rosenthal im Landkreis Märkisch-Oderland in Brandenburg
 Wallfahrtskirche Rosenthal in Rosenthal, einem Ortsteil der Gemeinde Ralbitz-Rosenthal im Landkreis Bautzen in Sachsen.
 Pfarrkirche St. Margareten im Rosental
 Pfarrkirche St. Johann im Rosental